Hlboký potok – dopływ Bielego potoku w Małej Fatrze na Słowacji
 Hlboký potok – dopływ Lúžňanki w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Hlboký potok – dopływ Zdychavy w Górach Stolickich na Słowacji
 Głęboki Potok (słow. Hlboký potok) – dopływ Łomnicy
 Głęboki Potok (słow. Hlboký potok) – dopływ Parzychwostu